Уинклер — имя собственное.

 Уинклер, Генри (род. 1945) — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Уинклер, Ирвин (род. 1931) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Уинклер, Руди (род. 1994) — американский легкоатлет, метатель молота.
 Уинклер — округ, расположен в США, штате Техас.
 Уинклер — город в провинции Манитоба (Канада).

См. также